Tonga 'Uli'uli Fifita (né le  à Nukuʻalofa) est un lutteur de sumo et un catcheur (lutteur professionnel) tongien. 

Il fait partie d'un groupe de tongien envoyé en 1974 au Japon pour devenir sumo et commence à lutter en  avant d'arrêter sa carrière sportive un an plus tard. Il est principalement connu pour son travail à la  (WWF) sous le nom dHaku entre 1985 et 1990 où il remporte le championnat du monde par équipe de la WWF avec André The Giant. Il lutte ensuite dans diverses fédérations dont le  avant de rejoindre la  (WCW) en 1995 où il est le dernier détenteur du championnat hardcore de la WCW en 2001.

Jeunesse et carrière de lutteur de sumo 
En 1974, Fifita fait partie d'un groupe de jeunes tongien qui partent au Japon pour s'entraîner afin de devenir sumo. Il entre dans l'écurie Asahiyama et prend Hiroshi Fukunoshima comme shikona. Il arrête sa carrière en septembre 1976 sans avoir remporté le moindre tournoi.

Carrière

Débuts (1978-1985) 
Alors qu'il est encore au Japon, il rencontre avec Genichiro Tenryu et  il décide de devenir catcheur. Il commence sa carrière de catcheur au Texas à la  (NWA) Amarillo le . En 1980, il part au Japon où il lutte à l' sous le nom de Prince Tonga et y reste jusqu'en 1982.

En 1983, il rejoint le World Wrestling Council (WWC) à Porto Rico où sous le nom de King Tonga il remporte le championnat de Porto Rico du WWC après sa victoire sur Invader #1. Il garde ce titre jusqu'au  où Bob Sweetan met fin à son règne. Le , il devient avec Hércules Ayala champion par équipe du WWC en battant Super Médico #1 et Super Médico #2, ces derniers récupèrent ce titre le . Il connait ensuite un second règne de champion de Porto Rico du WWC du  au .

Il va ensuite à la Lutte Internationale au Québec où il détient du  jusqu'au  le championnat poids-lourds de l'International en battant Dino Bravo, ce dernier le récupère dans un match arbitré par Verne Gagne. Il fait aussi équipe avec Richard Charland avec qui il est champion par équipe de l'International du  en obtenant le titre alors vacant au  où Jacques et Raymond Rougeau mettent fin à ce règne.

World Wrestling Federation (1985-1992) 

En 1985, Fifita rejoint la  (WWF) où il garde le nom de King Tonga et fait régulièrement équipe avec Dino Bravo.

Le  au cours de , il est un des participants à la bataille royale opposant les catcheurs de la WWF aux jours de football américain de la  où il se fait rapidement éliminer. Le , il affronte Big John Studd au Madison Square Garden et leur affrontement se termine par un double décompte à l'extérieur. Le lendemain, King Tonga remporte un  lancé par Studd. Cependant, Bobby Heenan qui est le manager de Studd, refuse de lui donner la prime de . Le , il commence à faire équipe avec Tonga Kid avec qui il remporte un match face aux Moondogs (Moondog Rex et ).

Rapidement le duo change de nom de ring, King Tonga devient Haku et Prince Tonga Tama ; et le  ils gagnent une bataille royale par équipe et les  dollars promis au vainqueur.

Caractéristiques au catch 

 Prise de finition
 

 Prises de préparation
 
 
  (coup de pied haut à hauteur du visage)
Managers
Bobby Heenan
Col Robert Parker

Jimmy Hart

Palmarès 

 (IPW)
1 fois champion par équipes deNouvelle-Zélande de l'IPW avec Liger
Lutte Internationale
 1 fois champion International poids-lourds
 1 fois champion International par équipe avec Richard Charland

  (SWS)
 2 fois champion par équipe de la SWS avec Yoshiaki Yatsu

  (WCW)
 1 fois champion hardcore de la WCW

  (WWF)
 1 fois champion du monde par équipe de la WWF (avec André The Giant)

  (WLW)
 3 fois champion poids-lourds de la WLW

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

 
 

Lutteur de sumo
Catcheur tongien
Catcheur de la All Japan Pro Wrestling
Catcheur de la World Wrestling Federation
Catcheur du Consejo Mundial de Lucha Libre
Catcheur de la World Championship Wrestling
Naissance à Nuku'alofa
Naissance en février 1959
Famille Fifita